Il doppio del torneo di tennis Qatar Total Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Alexandra Fusai e Caroline Vis 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (primo turno)
 Janette Husárová /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)

 Alexandra Fusai /  Caroline Vis (finale)
 Tathiana Garbin /  Rita Grande (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Qatar Total Open 2002